Михаил Клингенберг:
 Клингенберг, Михаил Карлович (1821—1873) — тайный советник, рязанский и вятский губернатор.
 Клингенберг, Михаил Михайлович (1861—1939) — русский генерал, герой русско-японской войны, директор Полтавского кадетского корпуса.